Toponímia:
 Boissy-l'Aillerie, municipi al departament de Val-d'Oise (regió d'Illa de França)
 Boissy-sans-Avoir, municipi al departament d'Yvelines (Illa de França)
 Boissy-le-Bois, municipi al departament de l'Oise (regió d'Alts de França)
 Boissy-aux-Cailles, municipi al departament del Sena i Marne (Illa de França)
 Boissy-le-Châtel, municipi al departament del Sena i Marne (Illa de França)
 Boissy-le-Cutté, municipi al departament de l'Essonne (Illa de França)
 Boissy-en-Drouais, municipi al departament d'Eure i Loir (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Boissy-Fresnoy, municipi al departament d'Oise (Alts de França)
 Boissy-Lamberville, municipi al departament d'Eure (regió de Normandia, França)
 Boissy-Maugis, municipi al departament d'Orne (Normandia)
 Boissy-Mauvoisin, municipi al departament d'Yvelines (Illa de França)
 Boissy-lès-Perche, municipi al departament d'Eure i Loir (regió de Centre – Vall del Loira)
 Boissy-le-Repos, municipi al departament del Marne (regió de Gran Est, França)
 Boissy-la-Rivière, municipi al departament de l'Essonne (Illa de França)
 Boissy-Saint-Léger, municipi al departament de Val-de-Marne (Illa de França)
 Boissy-sous-Saint-Yon, municipi al departament d'Essonne (Illa de França)
 Boissy-le-Sec, municipi al departament de l'Essonne (Illa de França)
 Cantó de Boissy-Saint-Léger, antic cantó al districte de Créteil (departament de Val-de-Marne, França)
 Roy-Boissy, municipi al departament d'Oise (Alts de França)
 Biografies:
 Gabriel Boissy (Lo Lonzac, Corrèze, 1879 - Biot, Alpes-Maritimes, 1949), periodista i crític de teatre francès
 François-Antoine de Boissy d'Anglas, diputat dels Estats Generals francesos, present al Jurament del Jeu de Paume del 1789
 François-Antoine Boissy d'Anglas (París, 1846 - 1921), parlamentari francès, amb títol nobiliari de baró